Gariépy est un nom québécois d'origine basque dont l'origine étymologique est Garibay. Ce nom provient de l'agglutination des mots gari et ibai et signifie  « le blé qui pousse près de la rivière ».

Il s'écrit sous différentes formes Guerepy, Garriépy, Gariépi, Guariépy, Gariépie, Garriépi, Garguépi, Garriépie, Guaryby, Kariépy et Gardipee.

Patronyme 

au Canada
 Edgar Gariépy (1881-1956), photographe québécois ;
 François Gariépy (1630-1706, arrivée en Nouvelle-France en 1656; épouse Marie Oudin le  à Québec; ils auront 13 enfants ;
 Léo Gariépy, soldat canadien ayant participé à la libération de Courseulles-sur-Mer lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 Marie-Chantale Gariépy, écrivaine québécoise ;
 Pierre Gariépy, écrivain québécois.

Notes et références 

Patronyme basque